Los apellidos Moreno Rojas pueden referirse a:

 Rafael Moreno Rojas: (n. 1975) Agrónomo y dirigente demócrata-cristiano. De nacionalidad chilena.
 Iván Moreno Rojas: (n. 1962) Médico cirujano y exsenador colombiano.
 Samuel Moreno Rojas: (n. 1960) Exalcalde mayor de Bogotá.
 José de Rojas y Moreno: (1893 - 1973) Diplomático español que, como Embajador de España en Bucarest (Rumanía) (1941-43), consiguió que se revocasen los decretos de expulsión dictados contra un grupo de judíos sefarditas y la promesa formal que, en el futuro, ninguno de ellos sería expulsado.